Ма́р'їне (до 1948 року — Джан-Баба, ) — село Чорноморського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.

Історія 
Мар'їному виявлено скіфське поселення і могильник (знайдено надгробок із зображенням скіфа-воїна).

Примітки